

Persone 
 Ambrose De Paoli (1934-2007) – vescovo cattolico statunitense
 Anna de Paoli (economista) (1981) – economista italiana
 Anna de Paoli (produttrice) (1980) – produttrice cinematografica tedesca
 Daniele De Paoli (1973) – ciclista su strada italiano
 Elidio De Paoli (1948) – politico italiano
 Eugenio De Paoli (1953) – giornalista italiano
 Giovanni De Paoli (...–...) – calciatore italiano
 Luigi de Paoli (1857-1947) – scultore e medaglista italiano
 Mario De Paoli (1928-2002) – pittore italiano
 Mattia de Paoli (1770-1831) – presbitero e scrittore italiano
 Paola De Paoli – giornalista italiana
 Paolo De Paoli (1935-2013) – politico italiano
 Roberto De Paoli (1945) – calciatore italiano
 Virginio De Paoli (1938-2009) - calciatore italiano

Variante "De' Paoli" 
 Domenico De' Paoli (1894-1985) – compositore e critico musicale italiano
 Vincenzo de' Paoli (1581-1660) – presbitero francese

Religione 
 Figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli – società femminile di vita apostolica di diritto pontificio
 Religiosi di San Vincenzo de' Paoli – istituto religioso maschile di diritto pontificio 

 Società San Vincenzo De Paoli – organizzazione caritativa cattolica fondata nel 1833 a Parigi dal beato Federico Ozanam insieme ad altri laici e dedicata all'opera di san Vincent de Paul
 Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – istituto religioso femminile di diritto pontificio

Storia di famiglia 
 De Paoli – importante famiglia aristocratica italiana proveniente dalla Corsica

Altro 
 Beati Paoli – setta segreta nata in Sicilia formata da individui che si definivano vendicatori-giustizieri-sicari